BISFET ist die Abkürzung für:
 Bilayer PseudoSpin Field Effect Transistor, ein neuartiger Feldeffekttransistor

BISFET ist die Abkürzung für:
 Bistable Field Effect Transistor, ein bistabiler Feldeffekttransistor 

BISFET